Никола́й Никола́евич Но́виков:
 Новиков, Николай Николаевич (1908—1944) — военный железнодорожник, начальник головного ремонтно-восстановительного поезда № 5, Герой Социалистического Труда.
 Новиков, Николай Николаевич (1925—1996) — украинский артист балета и балетмейстер.